

Farmacja 
 receptura – leki przygotowywane w aptece na podstawie recepty lekarskiej
 receptura – dział farmacji, nauka o przyrządzaniu leków (na podstawie recepty)
 receptura – wykaz składników, przepis uzyskania pożądanego produktu

Inne 
 Receptura – album zespołu Pokahontaz

Zobacz też 
 recepta